Petrowskoje () ist der Name vieler Orte in Russland, darunter:

 Petrowskoje, Siedlung städtischen Typs und ehemalige Stadt in der Oblast Jaroslawl
 Petrowskoje (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Lawischkehmen, 1938–1946 Stadtfelde, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen)
 Petrowskoje (Krasnodar), Dorf im Region Krasnodar
 Petrowskoje (Chomutowka), Dorf im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Petrowskoje (Korenewo), Dorf im Rajon Korenewo, Oblast Kursk
 Petrowskoje (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Petrowskoje (Kschenski), Dorf im Rajon Kschenski, Oblast Kursk
 Petrowskoje (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Petrowskoje (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Petrowskoje (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Petrowskoje (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Petrowskoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Petrowskoje (Tambow, Petrowski), Dorf in der Oblast Tambow, Verwaltungssitz des Petrowski rajon
 Petrowskoje (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk

Petrowskoje ist der ehemalige Name folgender Orte in Russland:
 der Stadt Machatschkala in der Republik Dagestan von 1844 bis 1854 
 der Stadt Swetlograd in der Region Stawropol von 1750 bis 1965 
 des Dorfes Tschapajewo (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad (bis 1993; vor 1945 Jerlauken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Petrowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Petrowske (Begriffsklärung)
 Petrowski (Begriffsklärungsseite)